Spacewatch est le nom porté par plusieurs comètes découvertes par le programme de relevé astronomique Spacewatch.

Comètes numérotées

Comètes non numérotées

Notes et références 

Objet céleste découvert par le projet Spacewatch